Ни́л Семёнович Гиле́вич (; 30 сентября 1931, дер. Слобода Логойского района Минской области — 29 марта 2016, Минск) — переводчик, литературовед, фольклорист, общественный деятель. Народный поэт Беларуси (1991), Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1980). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы (1980). Лауреат Международной премии имени Х. Ботева (1986). Кандидат филологических наук, профессор. Член Союза писателей СССР (1954).

Биография 
Родился 30 сентября 1931 года в д. Слобода Логойского района Минской области в крестьянской семье. Настоящее имя — Нинел, впоследствии сменил имя на Нил. Брат — белорусский писатель М. Гиль.

В середине 1940-х некоторое время работал сельским почтальоном. Окончил Минское педагогическое училище имени Н. К. Крупской (1951), филологический факультет Белорусского государственного университета (1956) и аспирантуру при нём. В 1951 году работал учителем в одной из школ Минска, в 1960—1986 годы — на кафедре белорусской литературы БГУ.

С 1958 по 1963 годы работал также литературным консультантом газеты «Звязда». В 1980—1989 годы — первый секретарь правления Союза писателей Белорусской ССР. С 1989 года — председатель ТБМ им. Франциска Скорины, главный редактор бюллетеня данной организации «Наша слова». Депутат Верховного Совета XI и XII созывов (1985—1995), председатель Комитета по образованию, культуре и сохранению исторического наследия в 1990—1995, член Президиума Верховного Совета Белорусской ССР.

29 марта 2016 года скончался в Минске от онкологического заболевания. На тот момент ему было 84 года. Похоронен 1 апреля 2016 года на Кальварийском кладбище рядом с могилой супруги. 23 ноября 2018 года на могиле Нила Гилевича был открыт надгробный памятник.

Вскоре после смерти его имя было присвоено одной из улиц города Сморгони.

Награды и премии 
 Народный поэт Беларуси (30 сентября 1991 года) — за большие заслуги в развитии белорусской художественной литературы
 Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1980)
 Государственная премия Белорусской ССР имени Янки Купалы (1980) — за книгу поэзии «У добрай згодзе» и переводческую деятельность
 Международная премия имени Х. Ботева (1986) — за революционную поэзию и публицистику
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов (29 сентября 1981 года) — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с пятидесятилетием со дня рождения
 Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени (19 августа 2006 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление авторитета и положительного имиджа Украины в мире, популяризацию её исторических и современных достижений
 Медаль Франциска Скорины (11 сентября 1990 года) — за выдающиеся исследования истории Белоруссии, достижения в области национального языка, литературы, культурно-просветительной деятельности
 Орден Кирилла и Мефодия I степени (НРБ)
 Орден Югославской звезды с лентой (Югославия)

Творчество 
Дебютировал в 1946 году, издал несколько сборников поэзии, в том числе для детей.

Занимался переводами, преимущественно с болгарского (в частности, переводил Христо Ботева, Ивана Вазова, Пейо Яворова, Гео Милева, Николу Вапцарова, Петко Славейкова, Анастаса Стоянова и других), словенского и сербохорватского языков.

Занимался также исследованием белорусского народного фольклора и литературоведением. Написал 15 пьес, но ни одна не была поставлена (за исключением радиопостановки по роману «Родныя дзеці»).

В конце 2013 года вышла последняя книга из 23-томного собрания сочинений писателя.

Библиография 

 «Песня ў дарогу» (1957)
 «Прадвесне ідзе па зямлі» (1959)
 «Сцяжок на мачце» (1959)
 «Званковы валет» (1961)
 «Неспакой» (1961)
 «Сіні домік, сіні дом» (1961)
 «Да новых венікаў» (1963)
 «Зялёны востраў» (1963)
 «Бальшак» (1965)
 «Дождж-грыбасей» (1966)
 «Перазовы» (1967)
 «Лісце трыпутніку» (1968)
 «Ці грэх, ці 2» (1970)
 «Загадкі» (1971)
 «А дзе ж тая крынічанька» (1972)
 «Русалка на Нарачы» (1974)
 «Як я вучыўся жыць» (1974)
 «Запаветнае» (1975)
 «Актавы» (1976)
 «У добрай згодзе» (1979)
 «Начлег на буслянцы» (1980), сборник пьес
 «Калі рана ўстанеш» (1984)
 «Святлынь» (1984)
 «Родныя дзеці» (1985), роман в стихах
 «Добры чалавек» (1987)
 «Повязь» (1987)
 «Перажыўшы вайну» (1988), повесть
 «Кантора» (1989)
 «Дыялог на хаду» (1990)
 «Роднае слова»

Примечания

Ссылки 
 Нил Гилевич в справочнике «Белорусские писатели»
 Сайт, посвящённый творчеству Нила Гилевича

Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Члены Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Кандидаты филологических наук
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Белоруссии
Народные поэты Беларуси
Члены Союза писателей СССР
Фольклористы Белоруссии
Переводчики Белоруссии
Литературоведы Белоруссии
Филологи Белоруссии
Почётные граждане Врацы
Заслуженные деятели науки Белорусской ССР
Похороненные на Кальварийском кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании